Juan Pablo Montoya
Renee Montoya
Carlos Fernando Navarro Montoya
Luis Fernando Montoya
Ruiz de Montoya
Antonio Ruiz de Montoya
Inspetora Carmelita Montoya Fox
Aldo Montoya
Santiago Montoya Muñoz

Desambiguação